Manitowoc bezeichnet
 eine Stadt in Wisconsin, siehe Manitowoc
 eine Town(ship) im Manitowoc County, Wisconsin, siehe Manitowoc (Town)
 ein County in Wisconsin, siehe Manitowoc County
 einen Fluss in Wisconsin, siehe Manitowoc River
 ein Unternehmen, siehe The Manitowoc Company